Lundborg ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Lundborg (1896–1931), schwedischer Flieger
 Herman Lundborg (1868–1943), schwedischer Rassentheoretiker, Neurologe und Psychiater

Lundborg bezeichnet:
 die Unverricht-Lundborg-Erkrankung, eine Form der Progressiven Myoklonusepilepsie

Siehe auch:
 Lundberg